Rivarolo Canavese — comuna italiana do Piemonte
Rivarolo Mantovano — comuna italiana da Lombardia
Rivarolo del Re ed Uniti — comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Rivarola

Desambiguações de topônimos